Турецкая Суперлига 2019/2020 () — 62-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации

Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019/2020
Турция 1